Als Ministro della Giustizia () wird in Italien der Leiter des Justizministerium (Ministero della Giustizia) bezeichnet.

Dies ist eine Liste der Justizminister Italiens seit 1946.

Siehe auch 
 Justizministerium (Italien)
 Ministerium (Italien)

Weblinks 

Italien
!